Гилёв — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Гилев, Александр Семенович (1928—1988) — советский художник.
 Гилёв, Анатолий Васильевич (1931—2019) — советский и российский художник.
 Гилёв, Виктор Константинович (1942—1995) — советский и российский писатель.
 Гилев, Дмитрий Владимирович (1955—2020) — советский и российский скрипач.
  (род. 1954) — советский, российский и шведский певец.
 Гилёв, Пётр Иванович (1859—1914) — русский архитектор.
 
 Гилёв, Федор Васильевич (1851—1933) — российский натуралист, лесовод, краевед.



Топонимы

Алтайский край 
 Село Гилёв Лог Романовского района (упоминается с 1886 года)
 Село Гилёво Локтевского района

Пермский край 
 Деревня Гилёв Чердынского района

Кировская область 
 Деревня Гилёв Верхнекамского района

Свердловская область 
 Деревня Гилёва Белоярского городского округа
 Деревня Гилёва Тугулымского городского округа

Тюменская область 
 Несколько деревень Гилёво
 Гилёвская роща
 Гилёвское кольцо Тюмени

Республика Башкортостан 
 Улица Гилёва в Демском районе городского округа город Уфа

См. также 
 Гилёв-Логовской сельсовет
 Гилёвская роща